Kosakowo (gromada w powiecie kętrzyńskim)
 Kosakowo (gromada w powiecie puckim)